Заковря́шинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Крутихинском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Заковряшино.

География 
Климат континентальный. Температура: январь −17,8 °C, февраль −14,3 °C, март −1,1 °C, апрель +10,9 °C, май +18,2 °C, июнь +24,7 °C, июль +28, °C, август +25,8 °C, сентябрь +16,9 °C, октябрь +10, °C, ноябрь +1,2 °C, декабрь −12, °C.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1015 человек, в том числе 505 мужчин и 510 женщин.

Состав поселения 
 Большой Лог (посёлок) — 
 Заковряшино (село, административный центр) — 
 Караси (посёлок) — 
 Новоувальский (посёлок) —

Примечания 

Муниципальные образования Крутихинского района
Сельские поселения Алтайского края